«Грана́да» — песня, написанная в 1932 году мексиканским композитором Агустином Ларой, мелодия которой впоследствии стала считаться классической.

Песня посвящена испанскому городу Гранада. Но известно, что автор песни впервые побывал в Гранаде лишь через 32 года после создания песни.

Автор написал её для голоса , по отзывам музыкальных критиков того времени об этом певце — «тенора обеих Америк», песня после первого же публичного исполнения сразу стала очень популярной.

Помимо малоизвестных певцов на разных сценах, эту песню исполняли также выдающиеся оперные певцы, — например, Марио Ланца, Альфредо Краус, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Муслим Магомаев и Владимир Самсонов.

Созданы обработки и аранжировки песни в разных музыкальных стилях, джаз, поп, рок и др.

Вокал песни исполняется многих языках: английском, немецком, иврите,  русском и др.

Текст песни

См. также 
Стихотворение Светлова

Песни Мексики
Песни 1932 года